Dermogenys är ett släkte av fiskar. Dermogenys ingår i familjen Hemiramphidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Dermogenys